Колотепек има више значења:

 Колотепек (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колотепек (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колотепек (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику